Головко Олександр Миколайович (науковець) (26 листопада 1972) — український науковець у галузі обробки металів тиском. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2009 р.
 Головко Олександр Миколайович (плавець) — український плавець, призер Паралімпійських ігор
 Головко Олександр Миколайович (футболіст) — український футболіст